Unbundling significa letteralmente in Italiano  "spacchettamento".

Questo termine viene utilizzato con significati diversi:

 Unbundling "Contabile", che è la separazione contabile delle differenti aree di attività di un'azienda (logistica, produzione...);
 Unbundling "Societario", che è la suddivisione delle attività in società distinte;
 Unbundling "Gestionale", che è la separazione delle attività di un'impresa in unità operative distinte gestite in maniera indipendente da soggetti diversi.